La Papelera de reciclaje es una función que ofrecen los sistemas operativos modernos para preservar archivos considerados inútiles antes de eliminarlos definitivamente. Debido a que cada sistema maneja conceptos diferentes, a continuación entrará el funcionamiento en cada uno.

 Papelera de reciclaje (informática)

En específicos sistemas operativos:
 Papelera de reciclaje (Mac OS X)
 Papelera de reciclaje (Linux)